Ротендорф (с  — Красное Село) — название населенных пунктов:

Россия 

 Ротендорф — до 1945 г. название села Климово в Красногвардейском районе Крыма.
 Ротендорф — до 1948 г. название села Красновка в Сакском районе Крыма.

Украина 

 Ротендорф — прежнее название села Червоносёловка в Бильмакском районе Запорожской области.

См. также 

 Красное Село